Суровое испытание:
 «Суровое испытание» — пьеса американского драматурга Артура Миллера (1953).
 «Суровое испытание» — американский кинофильм режиссёра Николаса Хайтнера (1996).